Takayasu ist der Familienname folgender Personen:

 Takayasu Akira (* 1990), japanischer Sumōringer
 Takayasu Mikito (1859/1860–1938), japanischer Augenarzt
 Ryōsuke Takayasu (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Takayuki Takayasu (* 2001), japanischer Fußballspieler